Лишневский — фамилия.
 Лишневский, Александр Львович (1868—1942) — российский архитектор, работал в области модерна и неоклассицизма.
 Лишневский, Борис Товьевич (ум. 1941) — советский инженер, сконструировал баржевый электромагнитный трал.